J84 steht für:

 Idiopathische interstitielle Pneumonie

 den Johnson-Körper J84, das Trigondodekaeder

Abkürzung